HMRG steht für:
 Hawaii Mapping Research Group, Entdecker des HMRG-Tiefs (10.714 m Tiefe) im Marianengraben
 Historische Mitteilungen der Ranke-Gesellschaft, wissenschaftliche Zeitschrift der Ranke-Gesellschaft
 Homeopathic Medicine Research Group, Forschungsgruppe der EU-Kommission

Abkürzung